Nazwa systematyczna – nazwa zgodna z ujednoliconym systemem nazewnictwa w danej dziedzinie nauki. 

Nazwy systematyczne występują przede wszystkim w:
 klasyfikacji biologicznej
 nomenklaturze chemicznej
 w chemii nieorganicznej
 w chemii organicznej.

Nomenklatura chemiczna